Нагорский сельсовет

Кировская область 
Преобразованы в конце 1990-х в сельские округа.

 Нагорский сельсовет Кумёнского района
 Нагорский сельсовет Нагорского района

Костромская область 
 Нагорский сельсовет Чухломского района (преобразован в 2007 году в поселение)

Курганская область 
 Курганский сельсовет Притобольного района